Bulmerincq ist der Name eines deutsch-baltischen Adelsgeschlechts.

Bekannte Namensträger sind:

 Alexander von Bulmerincq (1868–1938), Theologe und Orientalist
 Alexander Georg von Bulmerincq (1909–1945), Orientalist und Dolmetscher
 August von Bulmerincq (1822–1890), Völkerrechtler
 Michael von Bulmerincq (1805–1893), Arzt und Forstwirt